Henry Clifford (1. hrabia Cumberland)
 Henry Clifford (2. hrabia Cumberland)
 Henry Clifford (5. hrabia Cumberland)